Synapse bezeichnet:

Biologie:
eine Kontaktstelle zwischen Nervenzellen, siehe Synapse
eine elektrische Synapse, siehe Gap Junction

Technik:
die Referenz-Implementierung des Matrix-Kommunikationsprotokolls

Kultur:
einen ehemaligen US-amerikanischen Publisher von Computerspielen, siehe Synapse Software
den ehemaligen Publisher Silicon & Synapse, siehe Blizzard Entertainment
ein DVD-Label, siehe Synapse films
ein Plattenlabel, siehe Synapse Records

Synapses bezeichnet
 einen französischen Kurzfilm von 1981, siehe Synapses

Siehe auch:
 Das DARPA Neuromorphing-Forschungsprojekt SyNAPSE